Игорь Николаевич Волков: Волков, Игорь Николаевич (род. 1959) — российский актёр.
 Волков, Игорь Николаевич (род. 1965) — советский и украинский футболист и тренер.